Пётр Андре́евич И́рклис (, Рига — , Левашово, пригород Ленинграда) — советский партийный деятель, первый секретарь Карельского областного комитета ВКП(б) (1935—1937). Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Родился в семье портного, латыш.

В 1898 году окончил рижское ремесленное училище, работал разнорабочим, наборщиком в типографии. В 1905 году вступил в РСДРП, принимал активное участие в революции 1905—1907 годов.

В 1908 году призван в армию, участник Первой мировой войны.

В октябре 1917 года — комиссар эвакуационного пункта, заведующий отделом Ярославского губернского военкомата.

С 1919 года — секретарь трибунала, начальник политического бюро ЧК в Риге.

С 1921 года — председатель Исполнительного комитета Лужского уездного Совета, секретарь Лужского уездного комитета РКП(б), секретарь Гдовского уездного комитета РКП(б).

С 1927 года — ответственный секретарь Ленинградского окружкома ВКП(б), заведующий отделом Ленинградского обкома ВКП(б).

В 1929—1931 годах — секретарь Центрального и Володарского райкомов ВКП(б) в Ленинграде.

В 1932—1935 годах — третий секретарь Ленинградского обкома ВКП(б).

В 1934 году избирался делегатом XVII съезда ВКП(б) — «Съезда победителей».

С августа 1935 года — первый секретарь Карельского областного комитета РКП(б), член Президиума КарЦИК. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

Избирался делегатом XVI Всероссийского и VIII Всесоюзного чрезвычайных съездов Советов.

Арестован 21 июля 1937 года. Осуждён 9 сентября 1937 года Военной коллегией Верховного суда СССР на выездной сессии в Ленинграде по ст. 58-7-8-11 УК РСФСР за «контрреволюционную деятельность».

Расстрелян в тот же день в Ленинграде. Предположительно захоронен на территории «Левашовской пустоши».

Реабилитирован в 1956 году.

Примечания

Литература 
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 
  Архив А. Н. Яковлева 

Революционеры России
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Первые секретари Карельского обкома КПСС
Члены ЦИК Автономной Карельской ССР
Делегаты XVI Всероссийского съезда Советов
Делегаты VIII Всесоюзного съезда Советов
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые политики
Посмертно реабилитированные в СССР

Похороненные на Левашовском мемориальном кладбище
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Казнённые в 1937 году